Per il significato in fisica, vedi Processo endotermico
 In biologia l'endotermia è un sistema di termoregolazione degli organismi.